Rond peut faire référence à :
 Rond, un cercle, un disque, une sphère (« la Terre est ronde ») ou tout solide de révolution.
 En construction mécanique, le « rond » est un profilé (« barre ») de section circulaire (cylindre de révolution). En menuiserie, le quart de rond, ou carderon, est une moulure (baguette) dont la section est un quart de disque.
 Rond, terme argotique désignant un sou.
 Rond, le symbole mathématique  utilisé pour définir la composition de fonctions.
 Rond en chef « ° », un diacritique de l'alphabet latin.
 Rond, une danse traditionnelle ; on a par exemple le Rond de Landeda, le Rond de Loudéac, le Rond de Saint-Vincent…

Voir aussi